O Homem Nu pode se referir a:

O Homem Nu, livro de Fernando Sabino
"O Homem Nu", crônica de Fernando Sabino que consta do livro homônimo
O Homem Nu, livro de Claude Lévi-Strauss (1971)
O Homem Nu, filme de Roberto Santos (1968)
O Homem Nu, filme de Hugo Carvana (1997)

Desambiguação